Margarita Drobiazko (* 21. Dezember 1971 in Moskau, Sowjetunion) ist eine ehemalige litauische Eiskunstläuferin, die im Eistanz startete.

Mit ihrem Eistanzpartner Povilas Vanagas wurde sie von 1992 bis 2006 litauische Eistanzmeisterin. Im selben Zeitraum nahmen Drobiazko und Vanagas an zwölf Welt- und Europameisterschaften und fünf Olympischen Spielen teil. Sie sind die ersten und bislang einzigen Eiskunstläufer, die fünf Olympische Spiele bestritten. Im Jahr 2000 gewannen sie sowohl bei der Weltmeisterschaft wie auch bei der Europameisterschaft die Bronzemedaille. Es waren die ersten Medaillen für Litauen bei Welt- und Europameisterschaften. Bei ihrer letzten Europameisterschaft errangen sie 2006 noch eine weitere Bronzemedaille. Ihr bestes Ergebnis bei Olympischen Spielen war der fünfte Platz, den sie 2002 in Salt Lake City erreichten. 2003 bis 2005 nahmen sie nicht an Wettbewerben teil, traten jedoch in Shows auf ohne Profis zu werden. So konnten sie 2006 wieder an den Olympischen Winterspielen teilnehmen.    

Drobiazko und Vanagas sind seit Juni 2000 verheiratet.

Ergebnisse

Eistanz
(mit Povilas Vanagas)

Weblinks 

 
 
 Offizielle Webpräsenz des Eistanzpaares

Eiskunstläufer (Litauen)
Olympiateilnehmer (Litauen)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Universiadeteilnehmer (Litauen)
Teilnehmer der Winter-Universiade 1993
Litauischer Meister (Eiskunstlauf)
Sportler (Moskau)
Sowjetbürger
Litauer
Geboren 1971
Frau